Antoine-Gervais Girard (1752-1822), humaniste français ;
 Antoine Girard (1603-1679), écrivain et traducteur jésuite français ;
 Antoine Girard (1979-), grimpeur et parapentiste français ;
 Antoine-Girard de La Bournat (1656-1702), prélat français.